Eva Perón, de echtgenote van Juan Domingo Perón
Evita (musical), een musical van Andrew Lloyd Webber over het leven van Eva Perón
Evita (film), een Amerikaanse verfilming van de musical Evita uit 1996
Evita (album), de muziek uit de film Evita uit 1996
Evita (tijdschrift)
Evita (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de spanners (Geometridae)
Op zoek naar Evita, televisieprogramma, zoektocht naar de hoofdrolspeelster in de Nederlandse musical Evita